«Акхак-кола» () — башкирский эпос, памятник устного народного творчества. Повествует о  наказании за жестокость и вероломство.

Описание 
Произведение записано  в стиховорной и прозаической форме. Впервые записан в 1907 году  М.А.Бурангуловым в д. Ильяскино Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне д. Верхнеильясово Красногвардейского района Оренбургской области) от Хасана Бурангулова. 

Другие названия. “Аҫҡаҡ ҡола" (“Аскак кола"), “Бишҡолон" (“Пять жеребят") были записаны К.Мэргэном, Ф.А.Надршиной, М.М.Сагитовым, Н.Д.Шункаровым.

В основе сюжета «Акхак-кола» лежат проблемы социальной несправедливости и классовых противоречий, дано описание быта и обычаев башкир.

Сюжет 
Акхак кола (Хромой саврасый) – конь, потомок благородных коней, вышедших со дна озера Шульган, сбегает от жестокого хозяина с  табуном лошадей. Хозяин настигает коней и просит их вернуться, обещая  при этом хороший уход. Когда лошади поворачивают домой, хозяин нарушает клятву и стреляет из лука в Акхак колу. Раненый конь ударом копыта убивает хозяина.

Литература 
Сәғитов М.М. Боронғо башҡорт ҡобайырҙары. Өфө, 1987; 

Киреев А.Н. Башкирский народный героический эпос. Уфа, 1970; 

Галин С.А. Башкирский народный эпос. Уфа, 2004.

В. С. Юматов  Древние предания у башкирцев Чубиминской волости. // Башкирия в русской литературе. Том 1. Составление, предисловие и комментарии М.Г. Рахимкулова. Уфа, 1961. С. 250.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20131203004134/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/9006-akkhak-kola-epos

http://www.vatandash.ru/index.php?article=907

http://ufa-gid.com/encyclopedia/akhak.html

Эпические произведения
Башкирская мифология
Башкирский эпос
Мифические лошади